Sezon 1938/1939 był szóstym sezonem Gauligi Ostpreußen, wchodzącej w skład Gauligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Rzeszy Niemieckiej. Mistrz ligi – SV Hindenburg Allenstein zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec, z których odpadł po fazie grupowej. Po sezonie zespół Gedania Danzig został zmuszony przez władze Wolnego Miasta Gdańska do zawieszenia działalności i wycofania się z rozgrywek.

Tabela

Bibliografia
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Gauliga
Gauliga Ostpreußen
1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej